El término muerto puede referirse, en esta enciclopedia:

Lugares

Argentina y Chile
 al Volcán El Muerto, un estratovolcán de los Andes, entre Argentina y Chile;
 al Río Muerto, una localidad de la provincia del Chaco;
 a Guanaco Muerto, una localidad argentina de la provincia de Córdoba;

El Salvador
 al Llano del muerto, una región del departamento de Morazán;

España
 a la Playa El Muerto, en Almuñécar;

 a Tierra Muerta, un paraje de Cuenca;

Estados Unidos
 a la Jornada del Muerto, una región del desierto de Nuevo México;
 a Del Muerto, un lugar designado por el censo de Arizona;

Guatemala
 a La Muerta, un sitio arqueológico maya;

Israel, Palestina y Jordania
 al mar Muerto, un mar interior, entre Israel, Palestina y Jordania;

México
 a la Playa los Muertos, en Puerto Vallarta;
 al Cerro del Muerto, un macizo montañoso en Aguascalientes;
 a la Barranca del Muerto, una estación del metro de la Ciudad de México;

Puerto Rico
 a Caja de Muertos, una isla deshabitada de Puerto Rico;

Venezuela
 a Cayo Muerto, una isla;

En la cultura
 a El Muerto, un superhéroe de ficción;
 a Los muertos, un relato de James Joyce;
 a El muerto, una película argentina de 1975;
 a un no muerto o un muerto viviente, criaturas fantásticas.

Enlaces externos